RoboCop est un film américain d'action et de science-fiction réalisé par Paul Verhoeven sorti en 1987 au cinéma. Cela peut faire référence à : 

RoboCop, un cyborg qui est le personnage principal des différentes œuvres de fiction ;
RoboCop, série de films dans son ensemble ;
RoboCop, série de jeux vidéo dérivés comprenant :
RoboCop (1988), jeu vidéo adapté du film de 1987 ;
RoboCop (1988), série télévisée d'animation ;
RoboCop (1994), série télévisée canadienne ;
RoboCop (2014), film américain de José Padilha.

Voir aussi 
RoboCop 2 (1990), film américain de Irvin Kershner ;
RoboCop 3 (1992), film américain de Fred Dekker ; 
RoboCop : Alpha Commando (1998-1999), série télévisée d'animation ;
RoboCop 2001 (2001), mini série canadienne.